Nesbitt kan syfta på:

 Nesbitt, Kanada – en ort i Manitoba

Storbritannien 

 Nesbitt, Durham, parish, England, County Durham, 
 Nesbitt, Northumberland, parish, England, Stamfordham, 
 Nesbit, ort, England, Northumberland, Doddington,

USA 

 Nesbitt, Texas, ort, Harrison County,